Sédhiou; regio in het zuidwesten van Senegal
Sédhiou; departement in het zuidwesten van Senegal
Sédhiou; stad in het zuidwesten van Senegal